De UEFA Cupfinale van het seizoen 1985/86 is de 13e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. De finale werd over twee wedstrijden gespeeld, op 30 april en 6 mei. Het Spaanse Real Madrid nam het op tegen het Duitse FC Köln van de Duits-Nederlandse trainer Georg Keßler. De Koninklijken wonnen de heenwedstrijd overtuigend met 5-1, maar verloren in Berlijn met 2-0. Het was het tweede jaar op rij dat Real Madrid de UEFA Cup wist te veroveren.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1986
Europacupvoetbal 1985/86
Real Madrid
1. FC Köln]
Sportevenement in Madrid
Sportevenement in Berlijn